Шехтель Артур Якович (1909—1986) — чемпіон СРСР у метанні молота (1939).
 Шехтель Зураб Олександрович (1932—1972) — радянський футболіст та тренер, виступав на позиції воротаря. Майстер спорту СРСР.
 Шехтель Олександр Якович (1907—1987) — семиразовий чемпіон СРСР у метанні молота.
 Шехтель Федір Осипович (1859—1926) — російський архітектор, живописець, графік і сценограф доби сецесії.
 Сідні Шелдон (прізвище при народженні Шехтель; 1917—2007) — американський письменник, лауреат премії «Оскар».